Ångermanland kan syfta på:

Ångermanland – landskap i Sverige
Ångermanlands tingsrätt – tingsrätt i Sverige
Ångermanlands Fotbollförbund – fotbollsförbund i Sverige
Ångermanlands golfdistriktsförbund – golfdistriktsförbund i Sverige
Ångermanlands tingsrätt
Ångermanlands norra valkrets
Ångermanlands södra valkrets
 Ångermanland by – söder om Hallsberg